Die andere Seite – romanzo di Alfred Kubin
 Die andere Seite – opera lirica di Michael Obst
 Die andere Seite – film diretto da Heinz Paul (1931)